Павловка Вторая — название населённых пунктов.

Россия 
 Павловка 2-я — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Павловка Вторая — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Павловка Вторая — село в Тальновском районе Черкасской области.

См. также 
 Павловка